Шнеебе́ргер () — фамилия немецкого происхождения.

Известные носители 
 Шнеебергер, Гансхайнц (1926—2019) — швейцарский скрипач.
 Шнеебергер, Джон (род. 1961) — преступник из Северной Родезии.
 Шнеебергер, Майк (род. 1962) — американский кёрлингист.